La Princesa Ida de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym (; 10 de marzo de 1804 - 31 de marzo de 1828) fue una princesa de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym por nacimiento como hija del Príncipe Víctor II de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym. Como esposa del Príncipe Heredero Pablo Federico Augusto de Oldenburgo se convirtió en Princesa heredera de Oldenburgo por matrimonio.

Nacimiento y familia 
Era la cuarta hija, y la más joven, del Príncipe Víctor II de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym, y la Princesa Amelia de Nassau-Weilburg. Ida tenía tres hermanas mayores: Herminia, Adelaida, y Emma. Creció con sus hermanas en Hoym en Anhalt.

Matrimonio 
Ida contrajo matrimonio con el Príncipe Heredero Pablo Federico Augusto de Oldenburgo el 24 de junio de 1825 en Oldenburgo. Él era el hijo mayor del Duque reinante Pedro de Oldenburgo, y previamente había estado casado con la hermana mayor de Ida, Adelaida.

La princesa tenía solo 21 años cuando contrajo matrimonio con el Duque de 41 años de edad. Augusto e Ida tuvieron un hijo, Pedro, quien nació en 1827 y más tarde sucedería a Augusto como Gran Duque.

Muerte 
Al igual que su hermana, la Princesa Ida murió después de tres años de matrimonio, en 1828.

Augusto se convirtió en Gran Duque de Oldenburgo en 1829. En 1831, contrajo matrimonio por tercera vez con la Princesa Cecilia de Suecia.

El asentamiento de Idafehn en Frisia Oriental en Baja Sajonia, Alemania, recibe su nombre en honor a Ida.

Hijo

Ancestros

Enlaces externos 

Princesas de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym
Consortes de miembros de la casa de Oldemburgo
Casa de Holstein-Gottorp
Princesas de Alemania del siglo XIX
Nacidos en Renania-Palatinado
Fallecidos en Oldemburgo